Тавенна () — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Кампобассо.

Население составляет 875 человек (2008 г.), плотность населения составляет 47 чел./км². Занимает площадь 21 км². Почтовый индекс — 86030. Телефонный код — 0875.

Покровителем коммуны почитается святой великомученик Георгий, празднование 23 апреля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.tavenna.cb.it/index.php

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта
 Национальный институт статистики
 Национальный институт статистики